Гонконгская традиционная система романизации — система романизации кантонского языка, которая возникла в Гонконге во время британского правления, и с тех пор используется различными государственными службами Гонконга для транскрипции местных имён и географических названий. Система не стандартизована и не имеет официального названия. Транскрипция фонетическая (с точки зрения англоговорящего читателя), но не позволяет воспроизвести кантонский слог из транскрибированного варианта, поскольку не делает различия между согласными с придыханием и без придыхания, а также между многими гласными и дифтонгами. Многие кантонские слова имеют несколько возможных транскрипций в традиционной системе — например, фамилия  (по-кантонски Чхёнь, ) имеет три варианта передачи: Tseun, Tseon и Chun.

Описание системы

Запись инициалей 
Передача инициалей (первых согласных слога):

Запись конечных согласных 
Передача конечных согласных слога:

Запись слоговых согласных

Запись гласных 
Передача гласных в слогах без конечного звука или с конечной согласной:

Запись дифтонгов

Примечания 

Романизация китайского языка
Язык юэ